|-
|(131751)||2001 YT151|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,194|| align=right|6,50|| align=right|3,449||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131752)||2001 YQ154|| align=right|16,5|| align=right|2,266|| align=right|0,030|| align=right|7,32|| align=right|3,411||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131753)||2001 YR154|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,132|| align=right|6,85|| align=right|3,283||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131754)||2002 AO|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,130|| align=right|6,19|| align=right|3,472||MBA||5. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131755)||2002 AN1|| align=right|15,6|| align=right|2,484|| align=right|0,135|| align=right|2,77|| align=right|3,914||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131756)||2002 AQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,118|| align=right|4,45|| align=right|3,476||MBA||6. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131757)||2002 AV2|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,210|| align=right|24,74|| align=right|3,486||MBA||6. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131758)||2002 AV5|| align=right|15,7|| align=right|2,192|| align=right|0,152|| align=right|2,87|| align=right|3,245||MBA||4. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131759)||2002 AP8|| align=right|17,4|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|0,81|| align=right|3,692||MBA||6. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131760)||2002 AW9|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,095|| align=right|1,33|| align=right|3,738||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131761)||2002 AB10|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,165|| align=right|2,97|| align=right|3,635||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131762)||2002 AD11|| align=right|16,5|| align=right|2,541|| align=right|0,217|| align=right|4,56|| align=right|4,050||MBA||11. ledna 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(131763)||2002 AJ11|| align=right|16,9|| align=right|2,365|| align=right|0,165|| align=right|1,77|| align=right|3,636||MBA||11. ledna 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(131764)||2002 AZ11|| align=right|16,8|| align=right|2,222|| align=right|0,136|| align=right|2,33|| align=right|3,312||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(131765)||2002 AF12|| align=right|15,4|| align=right|2,263|| align=right|0,145|| align=right|7,76|| align=right|3,404||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(131766)||2002 AT12|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,100|| align=right|5,47|| align=right|3,699||MBA||10. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(131767)||2002 AZ12|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,127|| align=right|7,95|| align=right|3,507||MBA||11. ledna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(131768)||2002 AB14|| align=right|16,9|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|3,71|| align=right|3,535||MBA||12. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131769)||2002 AE15|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,140|| align=right|12,83|| align=right|3,579||MBA||6. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131770)||2002 AZ16|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,045|| align=right|5,95|| align=right|3,407||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131771)||2002 AB17|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,112|| align=right|5,07|| align=right|3,337||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131772)||2002 AV18|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,103|| align=right|2,82|| align=right|3,635||MBA||13. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131773)||2002 AW18|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,178|| align=right|4,63|| align=right|3,520||MBA||13. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131774)||2002 AZ18|| align=right|14,9|| align=right|2,318|| align=right|0,313|| align=right|23,18|| align=right|3,528||MBA||8. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131775)||2002 AF20|| align=right|16,1|| align=right|2,199|| align=right|0,081|| align=right|6,67|| align=right|3,260||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131776)||2002 AM20|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,097|| align=right|7,65|| align=right|3,530||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131777)||2002 AE21|| align=right|16,4|| align=right|2,146|| align=right|0,247|| align=right|2,83|| align=right|3,142||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131778)||2002 AL23|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,093|| align=right|6,77|| align=right|3,381||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131779)||2002 AO23|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,118|| align=right|5,14|| align=right|3,472||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131780)||2002 AM24|| align=right|17,2|| align=right|2,334|| align=right|0,230|| align=right|2,85|| align=right|3,566||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131781)||2002 AL25|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,082|| align=right|7,14|| align=right|3,356||MBA||6. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131782)||2002 AZ26|| align=right|16,7|| align=right|2,336|| align=right|0,177|| align=right|1,75|| align=right|3,569||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131783)||2002 AE27|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,164|| align=right|7,45|| align=right|3,725||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131784)||2002 AL27|| align=right|17,1|| align=right|2,298|| align=right|0,080|| align=right|3,03|| align=right|3,484||MBA||5. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131785)||2002 AU27|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,073|| align=right|5,09|| align=right|3,690||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131786)||2002 AH28|| align=right|16,9|| align=right|2,259|| align=right|0,161|| align=right|3,17|| align=right|3,395||MBA||7. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131787)||2002 AR29|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,054|| align=right|4,77|| align=right|3,307||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131788)||2002 AS30|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,155|| align=right|6,11|| align=right|3,461||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131789)||2002 AU34|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,171|| align=right|1,77|| align=right|3,640||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131790)||2002 AH39|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,212|| align=right|1,88|| align=right|3,617||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131791)||2002 AU39|| align=right|16,8|| align=right|2,352|| align=right|0,213|| align=right|2,38|| align=right|3,606||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131792)||2002 AC41|| align=right|16,5|| align=right|2,536|| align=right|0,125|| align=right|4,01|| align=right|4,039||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131793)||2002 AF41|| align=right|17,0|| align=right|2,349|| align=right|0,106|| align=right|2,07|| align=right|3,599||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131794)||2002 AJ46|| align=right|16,6|| align=right|2,421|| align=right|0,199|| align=right|1,80|| align=right|3,765||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131795)||2002 AU50|| align=right|17,2|| align=right|2,308|| align=right|0,198|| align=right|1,57|| align=right|3,505||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131796)||2002 AB51|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,159|| align=right|1,27|| align=right|3,602||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131797)||2002 AQ52|| align=right|17,1|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|2,22|| align=right|3,738||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131798)||2002 AV52|| align=right|17,0|| align=right|2,384|| align=right|0,063|| align=right|3,03|| align=right|3,681||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131799)||2002 AD53|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,139|| align=right|2,11|| align=right|3,569||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131800)||2002 AM53|| align=right|17,1|| align=right|2,283|| align=right|0,176|| align=right|2,12|| align=right|3,448||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131801)||2002 AU53|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,067|| align=right|2,25|| align=right|4,161||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131802)||2002 AR56|| align=right|17,4|| align=right|2,269|| align=right|0,158|| align=right|1,44|| align=right|3,416||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131803)||2002 AD59|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,172|| align=right|6,64|| align=right|3,330||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131804)||2002 AY62|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,133|| align=right|9,47|| align=right|3,524||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131805)||2002 AE64|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,153|| align=right|1,95|| align=right|3,588||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131806)||2002 AS66|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,179|| align=right|3,75|| align=right|3,591||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131807)||2002 AN75|| align=right|16,3|| align=right|2,466|| align=right|0,212|| align=right|1,44|| align=right|3,872||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131808)||2002 AB77|| align=right|17,5|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|2,54|| align=right|3,501||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131809)||2002 AW85|| align=right|16,5|| align=right|2,429|| align=right|0,147|| align=right|3,76|| align=right|3,785||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131810)||2002 AV86|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,050|| align=right|5,65|| align=right|3,328||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131811)||2002 AC87|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,130|| align=right|5,52|| align=right|4,033||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131812)||2002 AK87|| align=right|16,8|| align=right|2,398|| align=right|0,172|| align=right|3,55|| align=right|3,713||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131813)||2002 AR87|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,146|| align=right|5,91|| align=right|3,760||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131814)||2002 AW87|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,177|| align=right|3,31|| align=right|3,542||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131815)||2002 AT88|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,074|| align=right|6,93|| align=right|3,463||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131816)||2002 AS89|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,166|| align=right|4,20|| align=right|3,621||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131817)||2002 AH90|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,160|| align=right|4,45|| align=right|3,735||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131818)||2002 AB91|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|1,22|| align=right|3,697||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131819)||2002 AO93|| align=right|17,8|| align=right|2,309|| align=right|0,142|| align=right|1,23|| align=right|3,508||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131820)||2002 AX93|| align=right|17,2|| align=right|2,260|| align=right|0,080|| align=right|3,92|| align=right|3,397||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131821)||2002 AG95|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,109|| align=right|3,61|| align=right|3,537||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131822)||2002 AM96|| align=right|17,6|| align=right|2,313|| align=right|0,144|| align=right|1,65|| align=right|3,516||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131823)||2002 AY97|| align=right|15,6|| align=right|2,184|| align=right|0,245|| align=right|4,61|| align=right|3,227||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131824)||2002 AQ98|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,107|| align=right|8,47|| align=right|3,437||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131825)||2002 AP99|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,163|| align=right|6,56|| align=right|3,469||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131826)||2002 AS101|| align=right|16,2|| align=right|2,204|| align=right|0,208|| align=right|5,53|| align=right|3,272||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131827)||2002 AO102|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,043|| align=right|2,93|| align=right|3,345||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131828)||2002 AQ106|| align=right|15,9|| align=right|2,165|| align=right|0,223|| align=right|4,29|| align=right|3,185||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131829)||2002 AM107|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,159|| align=right|1,69|| align=right|3,530||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131830)||2002 AQ107|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,116|| align=right|6,97|| align=right|3,702||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131831)||2002 AC108|| align=right|16,8|| align=right|2,402|| align=right|0,155|| align=right|0,77|| align=right|3,722||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131832)||2002 AK108|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,111|| align=right|4,69|| align=right|3,414||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131833)||2002 AJ110|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,050|| align=right|3,34|| align=right|3,514||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131834)||2002 AO110|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,147|| align=right|3,20|| align=right|3,626||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131835)||2002 AJ113|| align=right|16,9|| align=right|2,237|| align=right|0,076|| align=right|1,99|| align=right|3,345||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131836)||2002 AP113|| align=right|16,7|| align=right|2,363|| align=right|0,142|| align=right|1,77|| align=right|3,631||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131837)||2002 AX113|| align=right|16,4|| align=right|2,480|| align=right|0,153|| align=right|1,92|| align=right|3,905||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131838)||2002 AG115|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,100|| align=right|5,85|| align=right|3,558||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131839)||2002 AO116|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,126|| align=right|13,76|| align=right|4,232||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131840)||2002 AV116|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,142|| align=right|2,05|| align=right|3,646||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131841)||2002 AK117|| align=right|16,4|| align=right|2,304|| align=right|0,059|| align=right|6,75|| align=right|3,498||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131842)||2002 AY117|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,164|| align=right|3,05|| align=right|3,573||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131843)||2002 AM118|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,123|| align=right|0,98|| align=right|3,545||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131844)||2002 AW119|| align=right|16,8|| align=right|2,369|| align=right|0,258|| align=right|1,97|| align=right|3,646||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131845)||2002 AH120|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,578||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131846)||2002 AU120|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,143|| align=right|1,99|| align=right|3,389||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131847)||2002 AN121|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,186|| align=right|7,39|| align=right|3,358||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131848)||2002 AK123|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,223|| align=right|6,45|| align=right|3,584||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131849)||2002 AP125|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,077|| align=right|5,20|| align=right|3,694||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131850)||2002 AT125|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,176|| align=right|5,70|| align=right|3,691||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131851)||2002 AW125|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,212|| align=right|9,51|| align=right|3,734||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131852)||2002 AC128|| align=right|16,7|| align=right|2,266|| align=right|0,079|| align=right|0,96|| align=right|3,411||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131853)||2002 AL129|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,089|| align=right|6,72|| align=right|3,802||MBA||13. ledna 2002||Needville||Needville
|-
|(131854)||2002 AK130|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|3,58|| align=right|3,698||MBA||12. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131855)||2002 AL132|| align=right|17,0|| align=right|2,372|| align=right|0,146|| align=right|0,43|| align=right|3,654||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131856)||2002 AQ137|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,142|| align=right|4,93|| align=right|3,195||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131857)||2002 AY144|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,151|| align=right|0,60|| align=right|3,763||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131858)||2002 AC145|| align=right|16,2|| align=right|2,345|| align=right|0,131|| align=right|5,34|| align=right|3,590||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131859)||2002 AS147|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,164|| align=right|3,42|| align=right|3,653||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131860)||2002 AN148|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,101|| align=right|11,79|| align=right|3,624||MBA||11. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131861)||2002 AS148|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,157|| align=right|2,80|| align=right|3,788||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131862)||2002 AA151|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,154|| align=right|2,01|| align=right|3,598||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131863)||2002 AG152|| align=right|16,8|| align=right|2,361|| align=right|0,123|| align=right|2,78|| align=right|3,627||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131864)||2002 AM152|| align=right|16,3|| align=right|2,352|| align=right|0,155|| align=right|1,92|| align=right|3,607||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131865)||2002 AD153|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,156|| align=right|0,82|| align=right|3,658||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131866)||2002 AG153|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,178|| align=right|4,31|| align=right|3,617||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131867)||2002 AA154|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,107|| align=right|3,12|| align=right|3,605||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131868)||2002 AW154|| align=right|16,0|| align=right|2,584|| align=right|0,209|| align=right|3,38|| align=right|4,152||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131869)||2002 AJ155|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,151|| align=right|1,85|| align=right|3,738||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131870)||2002 AU156|| align=right|16,1|| align=right|2,589|| align=right|0,158|| align=right|5,45|| align=right|4,165||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131871)||2002 AP157|| align=right|17,0|| align=right|2,345|| align=right|0,124|| align=right|1,61|| align=right|3,590||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131872)||2002 AN158|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,163|| align=right|2,94|| align=right|3,699||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131873)||2002 AJ159|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,156|| align=right|5,41|| align=right|3,433||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131874)||2002 AP160|| align=right|16,3|| align=right|2,271|| align=right|0,041|| align=right|5,94|| align=right|3,421||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131875)||2002 AR161|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,103|| align=right|2,94|| align=right|3,577||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131876)||2002 AZ161|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,139|| align=right|2,54|| align=right|3,668||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131877)||2002 AG163|| align=right|16,0|| align=right|2,451|| align=right|0,143|| align=right|1,66|| align=right|3,835||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131878)||2002 AY163|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,132|| align=right|2,15|| align=right|3,751||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131879)||2002 AR164|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,140|| align=right|4,01|| align=right|3,834||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131880)||2002 AV164|| align=right|16,6|| align=right|2,390|| align=right|0,054|| align=right|7,04|| align=right|3,694||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131881)||2002 AZ165|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,073|| align=right|2,83|| align=right|3,642||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131882)||2002 AA166|| align=right|16,3|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|2,62|| align=right|3,649||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131883)||2002 AF166|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,128|| align=right|3,11|| align=right|3,694||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131884)||2002 AJ166|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,156|| align=right|3,27|| align=right|3,761||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131885)||2002 AP168|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,128|| align=right|0,46|| align=right|3,648||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131886)||2002 AU168|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,163|| align=right|2,31|| align=right|3,366||MBA||15. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131887)||2002 AC175|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,089|| align=right|4,51|| align=right|3,780||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131888)||2002 AY177|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,01|| align=right|3,765||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131889)||2002 AD179|| align=right|17,0|| align=right|2,159|| align=right|0,160|| align=right|0,85|| align=right|3,172||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131890)||2002 AE179|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,107|| align=right|8,30|| align=right|3,511||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131891)||2002 AQ179|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,142|| align=right|2,59|| align=right|3,786||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131892)||2002 AJ182|| align=right|16,6|| align=right|2,331|| align=right|0,217|| align=right|4,85|| align=right|3,559||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131893)||2002 AW182|| align=right|17,2|| align=right|2,305|| align=right|0,138|| align=right|6,32|| align=right|3,498||MBA||5. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131894)||2002 AK184|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,186|| align=right|4,54|| align=right|3,354||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131895)||2002 AH186|| align=right|16,3|| align=right|2,263|| align=right|0,171|| align=right|8,38|| align=right|3,403||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131896)||2002 AQ189|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,172|| align=right|11,79|| align=right|3,626||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131897)||2002 AL198|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,145|| align=right|5,28|| align=right|3,585||MBA||8. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131898)||2002 BB1|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,118|| align=right|16,03|| align=right|4,085||MBA||19. ledna 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131899)||2002 BC1|| align=right|17,4|| align=right|2,304|| align=right|0,193|| align=right|1,98|| align=right|3,497||MBA||19. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131900)||2002 BG1|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,156|| align=right|3,00|| align=right|3,599||MBA||19. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131901)||2002 BY1|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,107|| align=right|1,29|| align=right|3,661||MBA||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131902)||2002 BA2|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|14,63|| align=right|4,207||MBA||21. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131903)||2002 BE7|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,096|| align=right|7,76|| align=right|3,524||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131904)||2002 BD8|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,135|| align=right|7,88|| align=right|3,630||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131905)||2002 BQ9|| align=right|15,3|| align=right|2,287|| align=right|0,290|| align=right|9,18|| align=right|3,459||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131906)||2002 BA10|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,198|| align=right|2,66|| align=right|3,494||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131907)||2002 BG14|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,157|| align=right|1,56|| align=right|3,608||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131908)||2002 BO14|| align=right|16,9|| align=right|2,316|| align=right|0,112|| align=right|3,20|| align=right|3,524||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131909)||2002 BX14|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,188|| align=right|2,37|| align=right|3,594||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131910)||2002 BR15|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,211|| align=right|3,91|| align=right|3,622||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131911)||2002 BC16|| align=right|16,8|| align=right|2,349|| align=right|0,172|| align=right|2,28|| align=right|3,600||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131912)||2002 BQ16|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,103|| align=right|2,10|| align=right|3,600||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131913)||2002 BA17|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,065|| align=right|6,33|| align=right|3,699||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131914)||2002 BD17|| align=right|14,5|| align=right|2,669|| align=right|0,098|| align=right|12,39|| align=right|4,360||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131915)||2002 BB18|| align=right|16,9|| align=right|2,262|| align=right|0,012|| align=right|5,69|| align=right|3,402||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131916)||2002 BJ18|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,099|| align=right|10,50|| align=right|3,614||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131917)||2002 BM19|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,164|| align=right|5,83|| align=right|3,598||MBA||21. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131918)||2002 BA20|| align=right|15,8|| align=right|2,190|| align=right|0,203|| align=right|4,57|| align=right|3,241||MBA||22. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131919)||2002 BM24|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,106|| align=right|6,51|| align=right|3,584||MBA||23. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131920)||2002 BA27|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,195|| align=right|5,23|| align=right|3,461||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131921)||2002 BH27|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,069|| align=right|7,97|| align=right|3,473||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131922)||2002 BX28|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,076|| align=right|10,34|| align=right|4,113||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131923)||2002 CR1|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,167|| align=right|2,60|| align=right|3,641||MBA||4. února 2002||Badlands||R. Dyvig
|-
|(131924)||2002 CT1|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,127|| align=right|7,51|| align=right|3,584||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131925)||2002 CB2|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,122|| align=right|7,43|| align=right|3,799||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131926)||2002 CQ2|| align=right|17,3|| align=right|2,301|| align=right|0,096|| align=right|5,33|| align=right|3,490||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131927)||2002 CE3|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,124|| align=right|4,68|| align=right|3,688||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131928)||2002 CV4|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,142|| align=right|6,65|| align=right|3,552||MBA||5. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131929)||2002 CN5|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,085|| align=right|3,15|| align=right|3,558||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131930)||2002 CC6|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,116|| align=right|1,70|| align=right|3,736||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131931)||2002 CQ8|| align=right|17,0|| align=right|2,349|| align=right|0,155|| align=right|1,50|| align=right|3,599||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(131932)||2002 CB11|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,160|| align=right|3,49|| align=right|3,740||MBA||6. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131933)||2002 CC13|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,171|| align=right|9,78|| align=right|3,630||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131934)||2002 CF13|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,211|| align=right|6,00|| align=right|3,756||MBA||8. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131935)||2002 CW13|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,143|| align=right|2,45|| align=right|3,803||MBA||8. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131936)||2002 CQ14|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,176|| align=right|5,56|| align=right|3,766||MBA||9. února 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(131937)||2002 CB15|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,162|| align=right|3,46|| align=right|3,807||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131938)||2002 CC15|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,056|| align=right|0,74|| align=right|3,496||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131939)||2002 CH15|| align=right|16,8|| align=right|2,224|| align=right|0,158|| align=right|6,51|| align=right|3,316||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131940)||2002 CR24|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,082|| align=right|5,90|| align=right|3,609||MBA||6. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131941)||2002 CB25|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,160|| align=right|1,38|| align=right|3,783||MBA||7. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131942)||2002 CC28|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,151|| align=right|5,91|| align=right|3,457||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131943)||2002 CS28|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,127|| align=right|4,68|| align=right|3,440||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131944)||2002 CF29|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,020|| align=right|4,24|| align=right|3,705||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131945)||2002 CL29|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|6,12|| align=right|3,578||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131946)||2002 CQ30|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,094|| align=right|4,40|| align=right|3,704||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131947)||2002 CM31|| align=right|17,3|| align=right|2,396|| align=right|0,127|| align=right|6,53|| align=right|3,708||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131948)||2002 CS31|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,151|| align=right|5,76|| align=right|3,614||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131949)||2002 CC33|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,113|| align=right|5,84|| align=right|3,530||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131950)||2002 CO33|| align=right|16,8|| align=right|2,298|| align=right|0,051|| align=right|7,36|| align=right|3,483||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131951)||2002 CS33|| align=right|16,6|| align=right|2,296|| align=right|0,180|| align=right|5,71|| align=right|3,479||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131952)||2002 CQ34|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,226|| align=right|5,13|| align=right|3,419||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131953)||2002 CB36|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,117|| align=right|3,42|| align=right|3,616||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131954)||2002 CD36|| align=right|16,1|| align=right|2,359|| align=right|0,149|| align=right|3,10|| align=right|3,623||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131955)||2002 CS36|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,090|| align=right|2,62|| align=right|3,448||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131956)||2002 CK37|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,147|| align=right|2,38|| align=right|3,822||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131957)||2002 CG39|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,094|| align=right|2,59|| align=right|3,641||MBA||11. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131958)||2002 CS41|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,108|| align=right|9,63|| align=right|3,563||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131959)||2002 CJ42|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,161|| align=right|11,32|| align=right|3,657||MBA||7. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131960)||2002 CB43|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,188|| align=right|4,47|| align=right|3,570||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131961)||2002 CD43|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,135|| align=right|7,21|| align=right|3,770||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131962)||2002 CG45|| align=right|16,8|| align=right|2,340|| align=right|0,133|| align=right|1,92|| align=right|3,580||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131963)||2002 CT49|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,119|| align=right|6,19|| align=right|3,600||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131964)||2002 CY49|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,124|| align=right|5,64|| align=right|3,614||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(131965)||2002 CU50|| align=right|16,7|| align=right|2,271|| align=right|0,174|| align=right|2,00|| align=right|3,421||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131966)||2002 CP51|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,192|| align=right|1,34|| align=right|3,550||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131967)||2002 CR52|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,095|| align=right|7,45|| align=right|3,723||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131968)||2002 CY52|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,194|| align=right|3,48|| align=right|3,337||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131969)||2002 CG53|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,212|| align=right|8,17|| align=right|3,623||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131970)||2002 CW53|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,158|| align=right|1,63|| align=right|3,622||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131971)||2002 CQ54|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,176|| align=right|2,79|| align=right|3,618||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131972)||2002 CG56|| align=right|15,8|| align=right|2,618|| align=right|0,069|| align=right|1,49|| align=right|4,235||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131973)||2002 CK56|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,159|| align=right|2,11|| align=right|3,612||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131974)||2002 CQ57|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,159|| align=right|1,78|| align=right|3,717||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131975)||2002 CB58|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,177|| align=right|1,08|| align=right|3,445||MBA||7. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131976)||2002 CM61|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,148|| align=right|7,17|| align=right|3,583||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131977)||2002 CB62|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,136|| align=right|6,37|| align=right|3,703||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131978)||2002 CE62|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,047|| align=right|7,46|| align=right|3,658||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131979)||2002 CJ64|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,165|| align=right|7,18|| align=right|3,558||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131980)||2002 CG70|| align=right|16,9|| align=right|2,275|| align=right|0,023|| align=right|6,96|| align=right|3,431||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131981)||2002 CQ72|| align=right|16,9|| align=right|2,311|| align=right|0,155|| align=right|0,87|| align=right|3,512||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131982)||2002 CQ73|| align=right|17,4|| align=right|2,358|| align=right|0,143|| align=right|4,50|| align=right|3,621||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131983)||2002 CH77|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|2,35|| align=right|3,664||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131984)||2002 CZ77|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,124|| align=right|3,32|| align=right|3,597||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131985)||2002 CL80|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|2,38|| align=right|3,667||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131986)||2002 CF81|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,186|| align=right|4,52|| align=right|3,615||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131987)||2002 CR82|| align=right|14,9|| align=right|2,860|| align=right|0,046|| align=right|2,40|| align=right|4,837||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131988)||2002 CS83|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,167|| align=right|4,88|| align=right|3,767||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131989)||2002 CF87|| align=right|16,8|| align=right|2,519|| align=right|0,047|| align=right|2,67|| align=right|3,997||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131990)||2002 CX89|| align=right|16,9|| align=right|2,351|| align=right|0,182|| align=right|1,84|| align=right|3,604||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131991)||2002 CU92|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,175|| align=right|1,88|| align=right|3,539||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131992)||2002 CE94|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,124|| align=right|1,76|| align=right|3,729||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131993)||2002 CQ94|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,131|| align=right|2,58|| align=right|3,658||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131994)||2002 CH95|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,061|| align=right|6,22|| align=right|4,146||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131995)||2002 CT95|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,162|| align=right|2,72|| align=right|3,744||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131996)||2002 CC96|| align=right|16,2|| align=right|2,416|| align=right|0,131|| align=right|3,12|| align=right|3,754||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131997)||2002 CM97|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,091|| align=right|5,00|| align=right|3,479||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131998)||2002 CP97|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,140|| align=right|2,16|| align=right|3,815||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(131999)||2002 CT97|| align=right|15,9|| align=right|2,445|| align=right|0,150|| align=right|3,00|| align=right|3,822||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132000)||2002 CZ97|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,169|| align=right|3,25|| align=right|3,684||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek